Heartless steht für:

 Heartless (2009), britischer Horrorfilm
 Heartless (Fernsehserie), dänische Fernsehserie (2014–2015)

Siehe auch:
 Heartless Bastards, US-amerikanische Blues- und Indie-Rockband